Лициний Валериан () — римский политический деятель второй половины III века.

Биография 
Валериан был сыном императора Валериана I от второго брака с Корнелией Галлонией. Его братом был Галлиен. Долгое время Лициний Валериан считался биологическим братом Галлиена, который родился от брака Валериана и Эгнации Маринианы. Однако после обнаружения надписи с упоминанием Корнелии Галлонии подтвердилось сообщение «Истории Августов» о том, что Лициний Валериан родился не от той же матери, что и Галлиен. «История Августов» также утверждает, что Лициний Валериан был провозглашен Августом своим отцом. Поскольку он не упоминается ни на монетах, ни в каких-либо других источниках с таким титулом, данная информация считается неверной — автор «Истории Августов» мог ошибочно принять его за сына Галлиена Валериана II, который был провозглашен Цезарем в 256 году, но умер два года спустя.

Валериан был консулом-суффектом, но год назначения неизвестен. По всей видимости, в управлении империей он никакого участия не принимал. В 265 году Валериан назначается консулом с Луциллом. После убийства Галлиена в результате заговора, Валериан со своим племянником Маринианом погиб в Медиолане. А согласно Зонаре, он был убит в Риме.

Примечания

Литература 
 Udo Hartmann: Der Mord an Kaiser Gallienus. In: Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Deleto Paene Imperio Romano, Transformationsprozesse des römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit. Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08941-1, S. 103 f.
 Andreas Goltz, Udo Hartmann: Valerian und Gallienus. In: Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235—284). Band 1, Akademie Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-05-004529-0, S. 223—295, hier S. 229 f.
 

Династия Валериана